La batalla de Zela puede corresponder a:
 La batalla de Zela que sucedió en el año 47 a. C. entre las legiones romanas de Julio César y el ejército de Farnaces II del Reino del Ponto.
 La batalla de Zela que sucedió el año 67 a. C. cerca de la ciudad de Zile en el Reino del Ponto durante la Tercera Guerra Mitridática.